En , Kalinów désigne :

dans la voïvodie de Łódź
 Kalinów est un village dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Kalinów est un village dans le powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Mazovie
 Kalinów est un village